Milton hace referencia a varios artículos:

Véase:

Personas
 John Milton, poeta inglés del siglo XVII.
 Milton Caniff, historietista estadounidense.
 Milton Friedman, economista estadounidense de origen judío.
 Milton Nascimento, cantante, compositor y guitarrista brasileño.
 Milton H. Greene, fotógrafo estadounidense.

Lugares
 Milton (Highland), Escocia
 Milton (West Dunbartonshire), Escocia

En Canadá
 Sainte-Cécile-de-Milton, municipio de Quebec
 Saint-Valérien-de-Milton, municipio de Quebec

En Estados Unidos
 Milton (Florida)   
 Milton (Massachusetts)
 Milton (Pensilvania)
 Milton (Nueva York), varias localidades del estado de Nueva York
 Milton (condado de Saratoga, Nueva York)
 Milton (condado de Ulster, Nueva York)